La ville de Valenza fut assiégée plusieurs fois. Le siège de Valenza peut désigner :
Siège de Valenza (1635), durant la guerre de Trente Ans 
Siège de Valenza (1641), durant la guerre de Trente Ans 
Siège de Valenza (1656), durant la guerre franco-espagnole 
Siège de Valenza (1696), durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Siège de Valenza (1707), durant la guerre de Succession d'Espagne 
Siège de Valenza (1745), durant la guerre de Succession d'Autriche

Notes et références 

Valenza